mustel – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej:
 mustel argentyński
 mustel gwiaździsty
 mustel psi albo mustel
 Mustel – synonim rodzaju Gaidropsarus